Gaminara ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Manuel Gaminara (* 1989), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 William Gaminara (* 1956), britischer Schauspieler und Drehbuchautor